Сборная Венесуэлы по регби () представляет Боливарианскую Республику Венесуэлу в международных матчах по регби-15 высшего уровня. Национальная федерация регби стала членом IRB в 1998 году, тогда же состоялся дебют сборной. Сейчас команда занимает 62-е место в мировом рейтинге IRB.

Результаты 
По состоянию на 19 июня 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации

Венесуэла
Регби в Венесуэле
Регби